Йыуаса, Юача — блюдо башкирской и татарской национальной кухни, распространено среди тюркских и монгольских народов.

Изготавливается из теста пресного, замешенного на молоке и яйцах или сдобного дрожжевого.

Тесто раскатывается толщиной от 1 до 1,5 мм, нарезается ромбиками стороной до 5 см. Как вариант — тесто раскатывают круглой полоской и нарезают кусками длиной до 5 см.

Обжаривается в топлёном масле или нутряном жире. Подаётся к чаю в тарелках или вазах, заготавливается впрок.

Ингредиенты 
 мука
 яйца
 сахар
 сливочное масло
 соль.

Обрядовое значение 
Юача готовится для свадебных и праздничных угощений, раздаётся детям во время Курбан-байрам, Ураза-байрам и других мусульманских праздников.

В Башкортостане был распространён свадебный обряд «Йыуаса».

Литература 
 Статья в Башкирской энциклопедии

Примечания 

Кондитерские изделия
Мучные восточные сладости
Башкирская кухня
Татарская кухня